Highway 15 steht für folgende Straßen:

in Indien:
 National Highway 15

in Kanada:
 Alberta Highway 15
 British Columbia Highway 15
 Manitoba Highway 15
 Highway 15 (Ontario)
 Saskatchewan Highway 15

in den Vereinigten Staaten:
 Arkansas Highway 15
 Colorado State Highway 15
 Iowa Highway 15
 Louisiana Highway 15
 Minnesota State Highway 15
 Mississippi Highway 15
 Nebraska Highway 15
 North Carolina Highway 15
 Oklahoma State Highway 15
 South Dakota Highway 15
 Texas State Highway 15
 Wisconsin Highway 15